Раја Онда има више значења:

 Раја Онда (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Раја Онда (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику